Obhájkyně titulu Američanka Serena Williamsová nestartovala pro poranění levého kolena.

Soutěž vyhrála první nasazená Belgičanka Justine Heninová-Hardenneová, která v boji o titul zdolala turnajovou dvojku a krajanku Kim Clijstersovou po setech 6–3, 4–6, 6–3.

Nasazení hráček 
  Justine Heninová-Hardenneová (vítězka)</li>
  Kim Clijstersová (finále)</li>
  Venus Williamsová (3. kolo)</li>
  Amélie Mauresmová (čtvrtfinále)</li>
  Lindsay Davenportová (čtvrtfinále)</li>
  Anastasija Myskinová (čtvrtfinále)</li>
  Jelena Dementěvová (1. kolo)</li>
  Ai Sugijamová (2. kolo)</li>
  Chanda Rubinová (4. kolo)</li>
  Naděžda Petrovová (1. kolo)</li>
  Věra Zvonarevová (4. kolo)</li>
  Paola Suárezová (3. kolo)</li>
  Conchita Martínezová (1. kolo)</li>
  Anna Smašnovová (2. kolo)</li>
  Daniela Hantuchová (2. kolo)</li>
  Magüi Sernaová (1. kolo)</li>
  Meghann Shaughnessyová (1. kolo)</li>
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)</li>
  Eleni Daniilidouová (3. kolo)</li>
  Silvia Farinaová Eliaová (4. kolo)</li>
  Jelena Bovinová (2. kolo)</li>
  Patty Schnyderová (semifinále)</li>
  Lina Krasnoroucká (3. kolo)</li>
  Magdalena Malejevová (2. kolo)</li>
  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)</li>
  Tina Pisniková (1. kolo)
  Amanda Coetzerová (2. kolo)</li>
  Maria Šarapovová (3. kolo)</li>
  Nathalie Dechyová (4. kolo)</li>
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)</li>
  Tamarine Tanasugarnová (1. kolo)</li>
  Fabiola Zuluagová (semifinále)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Ženská dvouhra Australian Open 2004 

Australian Open 2004